Соревнования по гимнастике проходили на Олимпийских играх с 1896 года. С тех пор 28 гимнасток выиграли как минимум по пять медалей. В списке представлены страны и их самые выдающиеся спортсменки. Это СССР (9), Румыния (7), Венгрия (4), США (4), ГДР (2), Россия (2), Чехословакия (1). Восемь гимнасток из списка получили на Олимпийских играх по меньшей мере восемь медалей : Лариса Латынина (18), Вера Чаславска (11), Агнеш Келети (10), Полина Астахова (10), Надя Команечи (9), Людмила Турищева (9), Маргит Коронди (8), и Софья Муратова (8).

Лариса Латынина и Полина Астахова выступали за СССР в 1956, 1960 и 1964 годах. Латынина имеет наибольшее число медалей (18), когда-либо завоеванных спортсменками в истории Олимпийских игр. Она завоевала по шесть медалей на нескольких Олимпиадах, принимала участие в личном многоборье в 1956 и 1960 годах. Астахова завоевала две медали в 1956 году, четыре медали в 1960 году и четыре медали в 1964 году. Она победила на брусьях в 1960 и 1964 годах. Софья Муратова выступала в команде СССР в 1956 и 1960 годах. Муратова завоевала в общей сложности восемь медалей. Людмила Турищева также выступала за Советский Союз. Она завоевала одну медаль в 1968 году, четыре медали в 1972 году и четыре медали в 1976 году.

Агнеш Келети и Маргит Коронди выступали за Венгрию в 1956 и 1960 годах. Келети завоевала 10 медалей, включая две золотые медали в вольных упражнениях. Коронди завоевала восемь медалей.

Чаславска Вера, выступающая за Чехословакию, выиграла 11 Олимпийских медалей. Одну она завоевала в 1960 году, четыре-в 1964 году и шесть — в 1968 году. Она также завоевала в 1964 и 1968 годах золотые медали в индивидуальном многоборье . Надя Команечи (Comăneci), выступавшая за Румынию в 1976 и 1980 годах, выиграла девять медалей.

См. также 
 Список многократных Олимпийских золотых медалистов
 Список лидеров по количеству олимпийских медалей в мужской гимнастике

Примечания 

Гимнастика на Олимпийских играх